Il campionato di Serie B di pallacanestro maschile 1971-1972, è stato il 21° organizzato sotto questa definizione e il 7° dall'ultima riforma dei campionati. Era il secondo livello del 50º campionato italiano.

Le ventiquattro squadre sono divise in due gironi all'italiana da dodici l'uno. La prima di ogni girone e la vincente dello spareggio delle seconde viene promossa in Serie A, mentre l'ultima di ogni girone retrocede in Serie C. 

Vengono promosse nella massima serie Saclà Asti (per la prima volta), Brill Cagliari  e Gamma Varese (assente dalla stagione 1963-64).

Stagione regolare

Girone A

Classifica

Risultati

Girone B

Classifica

Risultati

Spareggi intergirone

Finale per il titolo

Spareggio 3º posto

Verdetti 
  La Saclà Asti vince il titolo nazionale di Serie B
Formazione: Frediani, Caglieris, Lazzari, Riva, Benevelli, Tonutti, Ravalico, De Simone, Cavallini, Sacchetti. Allenatore: Lajos Toth

Fonti
Per il girone A La Provincia (di Cremona) edizione 1971-72
Per il girone B La Gazzetta del Mezzogiorno edizione 1971-72
Il Corriere dello Sport edizione 1971-72

Pallacanestro nel 1971
Pallacanestro nel 1972
1971-1972